Deventer je lahko:
 Deventer, Nizozemska
 Deventer, Misuri